Leon VI Filozof – cesarz wschodniorzymski 886-912
 Leon VI – papież 928